Halsall ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Halsall (* 1982), britischer Schauspieler
 Dano Halsall (* 1963), Schweizer Schwimmer
 Francesca Halsall (* 1990), britische Schwimmerin
 Guy Halsall (* 1964), englischer Historiker
 Matthew Halsall (* 1983), britischer Jazzmusiker
 Ollie Halsall (1949–1992), britischer Rockgitarrist

Halsall heißt der Ort
 Halsall (Ort) in West Lancashire, Vereinigtes Königreich

Siehe auch:
 Halsell